Familiensache steht für:
 Familiensache (Recht)

Familiensache ist der Titel folgender Werke
 Familiensache (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Carl Franklin (1998)
 Tatort: Familiensache, deutscher Fernsehfilm von Thomas Roth (2007)
 Polizeiruf 110: Familiensache, deutscher Fernsehfilm von Eoin Moore (2014)

Siehe auch:
 Reine Familiensache, US-amerikanischer Spielfilm von Raymond De Felitta (2005)
 Family Affair